Mała czarna – suknia 
 Mała Czarna (program rozrywkowy)
 mała czarna – pot. filiżanka kawy